Орлеанська діва ():

Персоналії 
 Жанна д'Арк — національна героїня Франції.

Мистецтво 
 Орлеанська діва (п'єса) — драма Фрідріха Шиллера.
 Орлеанська діва (опера) — опера П. І. Чайковського.
 Орлеанська діва (поема) — поема Вольтера.